Martin Husár (Nagyszombat, 1985. február 1. –) szlovák labdarúgó, 2014 óta a cseh 1. FK Příbram hátvédje.

További információk 
DNES

1985-ben született személyek
Szlovák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Spartak Trnava labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
Az FC Nitra labdarúgói
A Zbrojovka Brno labdarúgói
Az 1. FK Příbram labdarúgói
Élő személyek